Сборная Доминики по футболу () — национальная футбольная сборная, представляющая Доминику в международных матчах по футболу. Контролируется Футбольной ассоциацией Доминики. Часть игроков выступают в клубах низших английских дивизионов.

Чемпионат мира 

 1930 — 1994 — не участвовала
 1998 — 2022 — не прошла квалификацию

Золотой кубок КОНКАКАФ 

 1991 — не участвовала
 1993 — 2002 — не прошла квалификацию
 2003 — снялась с квалификации
 2005 — 2021 — не прошла квалификацию

Известные игроки 

 А. Келли
 Э. Доминик
 Ш. Маршалл
 Д. Данглер
 Патрик Джон
 Скоби, Эдвард

Известные тренеры 

 К. Селер
 Д. Фаустин
 Мухаммад Иса

Примечания

Источники 
 Сборная Доминики на сайте ФИФА

 
Доминика